Rácz György 17. századi hadnagy, a Bocskaival szembeni ellenállás egyik katonai vezetője
Rácz György (1857–1922) gyógyszerész, udvari tanácsos, a Miskolc városi törvényhatóság tagja, a számügyi és a pénzügyi bizottság elnöke, a református egyház főgondnoka
Tövisi Rácz György (?–?) a Bács-Bodrog vármegyei Gazdasági Egyesület közgazdasági előadója, kulai (Bács megye) és Vas-vármegyei birtokos
Tövisi Rácz György (1892–?) Bács-megyei nagybirtokos, a Magyar Színház bérlő-vezérigazgatója, Rácz Vilmos atléta öccse
Rácz György (1907–1989) Ybl-díjas építész, az 1929-ben megszülető magyar Cirpac-csoport alapító tagja
Rácz György (1911–1994): érdemes művész, dramaturg, rendező, író, költő, műfordító
Rácz György (1944–2008) éremművész, festőművész
Rácz György (1956–) építész
Rácz György (1967–) levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese, Pauler Gyula-díjas főlevéltáros